Serie A 2011–12 skulle være afviklet fra august, men blev udsat pga. strejke blandt spillerne. Turneringen begyndte derfor 9. september 2011 og sluttede d. 13 maj 2012. AC Milan var regerende mester. Atalanta, Siena og Novara var nyoprykker.

Juventus gik ubesejret igennem sæsonen og vandt det Italienske mesterskab.

Tabel 

(M) = Mester, (N) = Nedrykning
Pr 9. maj 2012

Statistik

Målscorere 
 Pr. 13. maj, 2012

Assister 
 Pr. 13. maj, 2012.

Kilder 

Fodboldsæson 2011-12
Sæsoner i Serie A